Fengtian (奉天) – Mukden – ist eine historische Bezeichnung für:
 die chinesische Stadt Shenyang;
 eine chinesische Provinz, die sich auf dem Gebiet der heutigen Provinz Liaoning befand.

Darüber hinaus ist Fengtian:
 die Großgemeinde Fengtian (丰田镇) im Kreis Nanjing in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Fengtian (Nanjing)
 die Gemeinde Fengtian (丰田乡) im Kreis Xinning in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Fengtian (Xinning)

 die chinesische Aussprache (pinyin: fēng tián) für die japanische Automarke Toyota (豊田 / vereinfachtes Chinesisch: 丰田)